Родни Норвелл Стаки (; род. 21 апреля 1986 года в Сиэтле, штат Вашингтон, США) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс». Играет на позициях разыгрывающего и атакующего защитника.

Карьера в НБА 
Играет на позициях атакующего и разыгрывающего защитника. Учился в университете Восточного Вашингтона, был выбран на драфте НБА 2007 года под 15-м общим номером командой «Детройт Пистонс». По итогам сезона 2007/2008 годов он был включён во вторую сборную новичков НБА.

21 июля 2014 года Стаки подписал однолетний контракт с «Индиана Пэйсерс».

21 июля 2015 года Стаки подписал новый трёхлетний контракт с «Пэйсерс» на сумму 21 млн долларов. Из-за травмы правой стопы он был вынужден пропустить почти весь январь и февраль.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетболисты США
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Выпускники университета Восточного Вашингтона